Stelzer steht für:
 Stelzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stelzer-Motor, Zweitakt-Freikolbenmotor in zylindrisch-gestreckter, zweiseitig-symmetrischer Bauweise

Stelzer ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Stelzer (Liederberg-Mühlheim), Waldtal im Südlichen Frankenjura zwischen Liederberg (Monheim) und Mühlheim (Markt Mörnsheim)
 Stelzer (Rax-Schneeberg-Gruppe), 947 m, Berg bei Kapellen im oberen Mürztal, Steiermark

Siehe auch: 
 Steltzer
 Stelter